Первый дивизион 1976 () — 32-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Викинг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1976
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1976 году